Electra era la hija de Agamenón y Clitemnestra en la mitología griega.

Electra o Elektra puede también referirse a:

 Electra, una Pléyade, hija de Atlas y de Pléyone. Fue madre con Zeus de Dárdano, Ematión, Yasión y (según algunos autores) de Harmonía. Da su nombre a Electra, una estrella de la nebulosa de las Pléyades.
 Electra, una Oceánide, hija de Océano y Tetis, madre con Taumante de Iris y las Harpías.
 Electra, una Danaide, hija de Dánao y Polixo. Se casó (y asesinó) a Perístenes, hijo de Egipto y Caliadne.
 Electra (Sófocles), una obra de teatro de Sófocles.
 Electra (Eurípides), una obra de teatro de Eurípides.
 Electra (Galdós), una obra de teatro de Benito Pérez Galdós.
 Electra (revista), una revista modernista española publicada en 1901.
 Electra (Giraudoux), una obra de teatro de Jean Giraudoux.
 Elektra (ópera), una ópera de Richard Strauss con libreto de Hofmannsthal.
 Elektra Natchios, un personaje de Marvel Comics.
 Elektra (película), una película basada en el personaje de Marvel.
Electra (película), una película griega de 1962 protagonizada por la actriz Irene Papas, basada en la tragedia de Eurípides del mismo nombre. 
 Electra (San Diego), una torre de apartamentos situada en centro de San Diego.
 Electra (Texas), una localidad del estado de Texas.
 Lockheed L-10 Electra
 Lockheed L-12 Electra Junior
 Lockheed L-188 Electra, avión turbohélice de pasajeros fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Corporation entre 1957 y 1961.
 Carmen Electra, modelo, actriz y cantante estadounidense.
 Elektra Records, un sello discográfico de EE. UU.
 Electra (estrella), 17 Tauri.
 (130) Electra, un asteroide.
 Complejo de Electra, un concepto psiquiátrico.
 Grupo Elektra, una cadena de tiendas en México y América Central.
 Grupo Elektra (España), un grupo empresarial español de distribución de material eléctrico.
 El nombre de un sinónimo del género botánico Schismus.
 El antiguo motor de renderizado utilizado por el navegador web Opera hasta la versión 6.